Spojení písmen F, B a A může znamenat:

FBA 
 Fellow of British Academy, Člen Britské akademie (píše se za jménem)
 Federation of British Artists, Federace britských umělců